Константи́н Кунце́вич:
 Кунцевич, Константин Николаевич (1951—2012) — доктор социологических наук, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ, профессор.
 Кунцевич, Константин Эдвардович (1961—2012) — украинский художник.